Bataille d'Ajristan peut faire référence à :
 bataille d'Ajristan, en 2014 ;
 bataille d'Ajristan, en 2018.